Ferdinando Prat (1792-1862) – militare e politico italiano
 Ferdinando Prat (1916-1986) –  partigiano, politico ed educatore italiano